Ильяс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Авилес. Занимает площадь 25,51 км². Население — 1018 человек.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Federación Asturiana de Concejos 
 Queso la Peral 

Муниципалитеты Астурии